Wapen van Dießen am Ammersee
Wapen van Diessen (Noord-Brabant)